ГЭС-1:
 ГЭС-1 — старейшая действующая тепловая электростанция России.
 Кубанская ГЭС-1 — гидроэлектростанция в Карачаево-Черкесии.
 Нива ГЭС-1 — гидроэлектростанция в Мурманской области
 Серебрянская ГЭС-1 — гидроэлектростанция в Мурманской области
 Чирюртская ГЭС-1 — гидроэлектростанция в Дагестане
 Зарамагская ГЭС-1 — строящаяся гидроэлектростанция в Дагестане
 Толмачевская ГЭС-1 — гидроэлектростанция в Камчатском крае
 Гуматская ГЭС-1 — гидроэлектростанция в Грузии
 Храми ГЭС-1 — гидроэлектростанция в Грузии
 Перепадная ГЭС-1 — гидроэлектростанция в Грузии (Абхазии)
 Ереванская ГЭС-I — гидроэлектростанция в Армении
 Сангтудинская ГЭС-1 — гидроэлектростанция в Таджикистане
 Варзобская ГЭС-1 (Верхне-Варзобская ГЭС) — гидроэлектростанция в Таджикистане
 Камбаратинская ГЭС-1 — проектируемая гидроэлектростанция в Киргизии
 Аламединская ГЭС-1 — гидроэлектростанция в Киргизии
 Меркенская ГЭС-1 — гидроэлектростанция в Казахстане
 Алматинская ГЭС-1 (Верхне-Алматинская ГЭС) — гидроэлектростанция в Казахстане
 ГЭС-1 — местечко в Скребловском сельском поселении Лужского района Ленинградской области.